Министр энергетики и водоснабжения Израиля () является политическим руководителем Министерства национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля. 

С 1977 до 1996 должность носила наименование министр энергетики и инфраструктуры (), а с 1996 по конец 2011 года — министр национальной инфраструктуры (). В настоящее время министром является Узи Ландау из партии Наш дом Израиль. В декабре 2011 года министерство было переименовано в Министерство энергетики и водоснабжения (дословно: «Министерство энергии и воды»), а в сентябре 2013 года — в Министерство национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения.

Эта должность введена взамен должности Министра развития Израиля, упразднённой в 1974.

Список министров энергетики и водоснабжения Израиля

Примечания

Ссылки 
 Список министров национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля на веб-сайте кнессета